Schelver ist der Name von

 August Franz Schelver (1805–1844), hannoverscher Genre-, Schlachten- und Porträtmaler
 Franz Joseph Schelver (1778–1832), deutscher Mediziner, Botaniker, Mesmerist und Naturphilosoph